Reakce představuje odezvu na určitou událost. Může být:

chemie (obecná)
 chemická reakce
 redoxní reakce – mění oxidační číslo atomů látky (výměna elektronu)  
 acidobazická reakce – chemická reakce mezi kyselinou a zásadou (výměna kationtu vodíku)
 endotermická reakce – reakce, spotřebující energii
 exotermní reakce – reakce, při které se uvolňuje chemická energie (teplo)
 řetězová reakce – při které reaktivní produkt nebo meziprodukt vyvolá další reakci
 řád reakce

anorganická chemie
 aluminotermická reakce – výroba železa (termit) a jiných kovů

organická chemie
 substituční reakce
 xantoproteinová reakce – důkaz bílkovin
 pericyklická reakce
 biuretová reakce
 Grignardova reakce
 Maillardova reakce
 Sabatierova reakce
 PAS reakce

chemický experiment
 reakce dietní Coca-Coly a Mentosu

fyziologie a biologie
 endergonická reakce
 exergonická reakce
 akrozomální reakce
 kvantitativní polymerázová řetězová reakce
 Agostiniho reakce

imunologie
 imunitní reakce – souhrn procesů, kterými tělo reaguje na setkání s antigeny
 zkřížená reakce
 směsná lymfocytární reakce
 autoimunitní reakce 

fyzika
 jaderná reakce
 štěpná jaderná reakce
 3-alfa reakce
 termonukleární fúze (termonukleární reakce) 
 reakce –  jedna ze sil ve třetím Newtonově zákoně
 silová reakce – síla vznikající ve vazbě jako důsledek zatížení

pedologie
 půdní reakce
 poškození rostlin půdní reakcí

psychologie
 emoční reakce
 abnormální reakce (psychologie) 

politologie
 reakcionářství – politické či sociální hnutí usilující o návrat do předchozího stavu

kultura
 Imunitní reakce (Star Trek) – 19. díl 2. řady seriálu Star Trek
 Řetězová reakce (film) – americký akční film z roku 1996

Související rozcestníky 
 akce, interakce
 fúze, proces

Externí odkazy